Labouchère är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Pierre César Labouchère (1772–1839), nederländsk bankir
 

Franska efternamn